Jorma Suokko, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1986, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 47.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 16 || 8 || 4 || 12 || 6 || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 3 || 6 || 9 || 14 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 3 || 6 || 9 || 14 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 3 || 6 || 9 || 24 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 9 || 6 || 15 || 6 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 14 || 4 || 6 || 10 || 18 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 4 || 3 || 7 || 8 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 18 || 0 || 2 || 2 || 12 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 20 || 5 || 3 || 8 || 8 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 22 || 2 || 6 || 8 || 8 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 20 || 2 || 4 || 6 || 6 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Sport Vaasa || SM-sarja
|| 20 || 3 || 6 || 9 || 12 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Sport Vaasa || Maakuntasarja
|| 14 || 6 || 9 || 15 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Sport Vaasa || Maakuntasarja
|| 10 || 4 || 11 || 15 || 4 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1972-1973 || Sport Vaasa || Suomi-sarja
|| 12 || 6 || 7 || 13 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Sport Vaasa || Suomi-sarja
|| - || - || - || - || - || 10 || 3 || 8 || 11 || 4
|-
| 1974-1975 || Sport Vaasa || 1. Divisioona
|| 28 || 1 || 5 || 6 || 12 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1940
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa